Plesiosauridae zijn een familie van uitgestorven reptielen.

Kenmerken 
De Plesiosauridae bevolkten vermoedelijk de diepe zeeën van het Trias. Terwijl de meeste reptielen van het Trias leefden in ondiepe zeeën, waren plesiosauriërs en ook ichthyosauriërs voortreffelijke zwemmers die in de open zee leefden en hun jongen levend ter wereld brachten. Hierdoor konden ze zich over de hele wereld verspreiden. Dat is misschien ook de reden waarom beide groepen als enigen het einde van het Trias hebben overleefd tot de Vroeg-Jura en Krijtperiode. Zij waren zeer goed aangepast aan dit aquatische leven. Ze hadden een kort, gedrongen lichaam en een betrekkelijk korte staart, die in feite geen functie vervulde bij het zwemmen. Ze hadden een lange hals die,  in tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, niet flexibel was, waarop een kleine kop prijkte met kaken die waren bezet met sterke, scherpgepunte tanden. De voor- en achterpoten hadden de vorm van taps toelopende peddels, die de nodige stuwkracht aan het lichaam gaven. Omdat ze het lichaam goed stijf konden houden, werd hierdoor de weerstand in het water verminderd.

Leefwijze 
Hun voedsel bestond uit vissen en andere snelle ongewervelden, zoals belemnieten en pijlinktvissen, waarnaar ze met hun kop een uitval deden. Ze vingen niet alleen prooi in het water, maar ze plukten mogelijk ook weleens vliegende reptielen uit de lucht. Ze deelden het territorium met de Pliosauridae, die over het algemeen groter en gedrongener waren.

Vondsten 
De plesiosauridae genieten vooral bekendheid door in Europa gevonden Vroeg-Jurassische fossielen.

Indeling. 
† Hydrorion , 2007
† Lusonectes , 2012
† Occitanosaurus , 1999
† Plesiosaurus , 1821
† Thaumatosaurus , 1841

Uitgestorven reptielen